Иван Иванович Патрус (1836 — 1897) — начальник Ижевского и Императорского Тульского оружейных заводов, генерал-лейтенант.

Биография 
Потомственный дворянин, уроженец Московской губернии, православного вероисповедания. Общее и военное образование получил во 2-м Московском кадетском корпусе, который окончил в 1854 году.

«В службу вступил прапорщиком из кадет 2-го Московского кадетского корпуса в №2-го конно-артиллерийскую легкую батарею в 1-й конно-артиллерийской бригаде при 1-й лёгкой кавалерийской дивизии». В составе 1-й конно-артиллерийской бригады принял участие в Крымской войне 1854—1856 гг., в частности, в обороне Севастополя. После окончания войны продолжил службу в 1-й конно-артиллерийской бригаде, а затем был переведён в Севастопольскую крепостную артиллерию.

В июле 1862 года поручик И. И. Патрус был направлен на Тульский оружейный завод и состоял в нём при управляющем заводом. С 1870 по 1873 годы был командиром артиллерийского арсенала Одесского военного округа.
В 1873 году сменил подполковника Василия Александровича Ложкина в должности начальника Ижевской оружейной школы, готовившей оружейных мастеров — специалистов по ремонту стрелкового оружия в войсках.
В 1884 году И. И. Патрус был назначен начальником Ижевского оружейного и сталелитейного завода после передачи завода в казённое управление. Был организатором создания в Ижевске военной общественной организации — Ижевского офицерского собрания.

В 1890 году возглавил Императорский Тульский оружейный завод (ТОЗ) после скоропостижной кончины начальника ТОЗ генерал-майора Ивана Александровича Дружинина. Назначение И. И. Патруса начальником ведущего оружейного предприятия России было признанием его заслуг в деле руководства оборонным предприятием, его личного боевого и военного опыта и знаний. К сожалению И. И. Патрусу не удалось долго пробыть на этом посту. Уже в июне 1892 года он был вынужден уйти в отпуск по состоянию здоровья. А в октябре того же года он издал свой последний приказ по заводу, в котором сообщил о своей болезни — эмфизема лёгких и общее нервное расстройство. Указал на невозможность вследствие этой болезни продолжать службу. В том же приказе он тепло попрощался со всеми своими подчинёнными и поблагодарил их за службу.

В 1892 году он отбыл в распоряжение Главного артиллерийского управления. Высочайшим приказом от 27 сентября 1894 года И. И. Патрус был «произведен в генерал-лейтенанты, с увольнением от службы с мундиром и с пенсиею».

Был женат на Анне Ивановне, уроженке Калужской губернии, и имел двух дочерей.

Скончался в Севастополе 5 марта 1897 года. Похоронен на Севастопольском городском кладбище (старое городское кладбище).

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст.,
 Орден Святой Анны 3-й ст.,
 Орден Святого Станислава 2-й ст., 1874 г.
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с бантом за 25 лет, 1880 г.
 Орден Святой Анны 2-й ст., 1881 г.
 Орден Святого Владимира 3-й ст., 1883 г.
 Орден Святого Станислава 1-й ст., 1891 г.
 Сербский орден Такова 2-й ст., 1892 г.

Производство в чинах 
 Прапорщик, 1854 г.
 Подпоручик, 1856 г.
 Поручик, 1859 г.
 Штабс-капитан, 1867 г.
 Капитан, 1868 г.
 Подполковник, 1871 г.
 Полковник, 1877 г.
 Генерал-майор, 1887 г.
 Генерал-лейтенант, 1894 г.

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. II. Л—Я. — М., 2009. — С. 285. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Приказы по Императорскому Тульскому оружейному заводу, 1890—1892 гг.
 «Списки Генералам, Штаб-Офицерам и Классным Чиновникам Императорского Тульского оружейного завода  февраля 1890 года». Государственный архив Тульской области. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод», опись  № 1, дело № 9677
 Высочайшие приказы о чинах военных. — Военная типография, Санкт-Петербург, 1869—1894 гг.
 Списки генералам по старшинству. — Военная типография, Санкт-Петербург, 1887—1894 гг.
 Памятные книжки Тульской губернии. — Типография Губернского правления, Тула, 1864—1892 гг.

Ссылки 
 Тульский оружейный завод. Официальный сайт
 Тульский государственный музей оружия. Официальный сайт
 Государственный архив Тульской области. Официальный сайт
 Русская Императорская армия
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Персоналии по алфавиту
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Начальники Ижевского оружейного завода
Начальники Тульского оружейного завода
Выпускники Второго Московского кадетского корпуса
Участники Крымской войны
Персоналии:Ижевский машиностроительный завод